Мармелейру (порт. Marmeleiro) — топоним.

 Мармелейру (Гуарда) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда. 
 Мармелейру (Парана) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Мармелейру (Сертан) — фрегезия в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.